Osoby o tym nazwisku:
 Achim Irimescu – rumuński urzędnik państwowy i ekonomista
 Mircea Irimescu – rumuński piłkarz